Frösvidal är en herrgård belägen i Örebro kommun. Den ligger nordväst om sjön Tysslingen, invid Kilsbergen. Namnet kommer av den fornnordiska guden Frö och Vi, som betyder "helig plats" eller "offerplats". Huvudbyggnaden har två våningar, och uppfördes på 1760-talet. Den västra flygeln, också den från 1700-talets mitt, fick rivas på grund av vanvård och har idag ersatts med en modern byggnad i samma stil som övriga hus. Den nya flygeln har även flyttats in en bit från vägen.  Östra flygeln byggdes omkring år 1800. Frösvidal var under nästan 200 år stångjärnsbruk, från 1663 till 1857.

En av de första kända ägarna var landshövdingen i Närke och Värmland, Abraham Leijonhufvud, död 1676. I slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet ägdes herrgården av släkten af Geijerstam. Egendomen omfattar 735 ha, varav 225 ha åker och 473 ha skog.

På gården bedriver man idag odling av gräs för försäljning i färdiga rullar. Andra verksamheter är skogsbruk, fastighetsuthyrning samt stall och ridhus. 

Nedanför herrgården ligger en ravin där Frösvidalsån löper i meandrar. Där finns vacker natur med ett rikt växt- och djurliv

Se även
Kils socken

Referenser

Tryckta källor
Svenska Län. Örebro läns förvaltning och bebyggelse, del 2, s. 310. Bokförlaget Svenska Län AB Göteborg 1948.

Herrgårdar i Närke
Byggnader i Örebro kommun